Rothschild (et sa variante Rothchild) est un nom d'origine allemande. Initialement, il désignait une maison se distinguant par un signe rouge (en haut allemand rot : « rouge » et schild : « signe », « bouclier »), la référence la plus ancienne d'un tel nom remonte au . Il a souvent été le patronyme de juifs ashkénazes.

Famille Rothschild 
La famille Rothschild, la plus célèbre famille à porter ce nom, sont des descendants de Mayer Amschel Rothschild (1744-1812). Né Mayer Amschel Bauer, à Francfort-sur-le-Main dans l'ouest de l'Allemagne, il changea son nom en Rothschild en référence au bouclier rouge, symbole de la maison familiale puis de la banque créée par son père. Ses descendants ont fondé depuis le  des dynasties de banquiers et financiers dans différents pays européens aux origines juives ashkénazes et aux différentes nationalités (allemande, française, britannique, israélienne).

Les branches et les nombreuses personnalités de cette famille ont donné leur nom aux entités suivantes :

Banques 
 Rothschild & , banque d'affaires de la branche française de la famille Rothschild ;
 NM Rothschild & Sons, banque d'affaires de la branche britannique de la famille Rothschild ;
 Groupe Edmond de Rothschild, groupe de banque privée et gestion d'actifs de la branche française ;
 Compagnie financière Edmond de Rothschild, banque privée et de gestion d'actifs de la branche française ;
 Banque privée Edmond de Rothschild, banque privée suisse de la branche française ;
 Rothschild Frères, la banque historique de la famille française, devenue Banque Rothschild en 1967 puis Européenne de Banque à sa nationalisation en 1981.

Les trois autres branches de la famille ont aussi créé des banques à Francfort, Naples et Vienne qui ont toutes disparu.

Demeures 
 Le château Rothschild (Boulogne-Billancourt), un château situé à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) ;
 Le château Rothschild (Reichenau an der Rax), un château situé à Reichenau an der Rax (Basse-Autriche, Autriche) ;
 L’hôtel Salomon de Rothschild, un hôtel particulier sis , rue Berryer dans le  de Paris ;
 Le Château de Ferrières (Ferrières-en-Brie), ancienne propriété de James de Rothschild fondateur de la branche de Paris ;
 L'Abbaye des Vaux-de-Cernay (Cernay-la-Ville), ancienne propriété de Henri de Rothschild ;
 Il existe cinq  situés à Vienne (Autriche) ;
 La villa Ephrussi de Rothschild, à Saint-Jean-Cap-Ferrat (Alpes-Maritimes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France) ;
 La villa Rothschild (Cannes), une villa du quartier de La Croix-des-Gardes à Cannes (Alpes-Maritimes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France) ;
 La villa Rothschild (Königstein im Taunus), située à Königstein im Taunus (Hesse, Allemagne).

Vins 
 Château Lafite-Rothschild, domaine viticole bordelais réputé appartenant à la famille Rothschild ;
 Château Mouton Rothschild, domaine viticole bordelais réputé appartenant à la famille Rothschild.

Hôpitaux - fondations - musées 
 Hôpital Rothschild, hôpital parisien ;
 Fondations Edmond de Rothschild ;
 Fondation Adolphe-de-Rothschild, établissement hospitalier parisien voué à l'ophtalmologie ;
 Fondation OPEJ - Baron Edmond de Rothschild, fondation française vouée à l'éducation spécialisée et à la protection de l'enfance ;
 Fundacion Ariane de Rothschild, qui décerne le Prix Ariane de Rothschild, prix d'art contemporain ;
 Memorial A. de Rothschild, une association suisse pour l'ophtalmologie ;
 Rothschild Caesarea Foundation, une fondation israélienne pour l'éducation supérieure et la culture ;
 Villa Ephrussi de Rothschild, à Saint-Jean-Cap-Ferrat (Alpes-Maritimes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France), palais de la Côte d’Azur construit au début du  ;
 Walter Rothschild Zoological Museum, musée zoologique britannique.

Faune 
 L’éperonnier de Rothschild ou , une espèce d’oiseaux de la famille des  ;
 L’étourneau de Rothschild ou Leucopsar rothschildi, également connu sous le nom d’« étourneau de Bali » ou « martin de Rothschild », une espèce de passereaux de la famille des Sturnidae ; nommé en l’honneur de Lionel Walter Rothschild ;
 La girafe de Rothschild ou Giraffa camelopardalis rothschildi, une sous-espèce de girafe aussi appelée girafe d’Ouganda ou girafe baringo ;
 Le martinet de Rothschild ou Cypseloides rothschildi, une espèce d’oiseau de la famille des Apodidae ;
 Le paradisier de Rothschild ou Astrapia rothschildi, une espèce d’oiseaux de la famille des Paradisaeidae, regroupant les oiseaux de paradis ;
 Le pétrogale de Rothschild ou Petrogale rothschildi, une espèce de wallaby de l’ouest de l'Australie ;
 Le tangara de Rothschild ou Bangsia rothschildi, une espèce de passereau appartenant à la famille des Thraupidae.

Toponymes et odonymes 

 L’île Rothschild, une île de l'Antarctique ;
 L’île Rothschild, l’ancien nom de l'île de Puteaux, sur la Seine ;
 Le boulevard Rothschild, un des principaux boulevards de Tel Aviv ;
 Le parc Rothschild, un parc public de Boulogne-Billancourt ;
 Le square de la Fondation-Rothschild, un espace vert du  de Paris.

Divers 
 Le goût Rothschild, un style élaboré de décoration intérieure d’origine française, anglaise et allemande né au dix-neuvième siècle, lorsque la famille Rothschild était à son apogée ;
 Le soufflé Rothschild, une création du pâtissier français Marie-Antoine Carême.

Personnalités non liées à la famille Rothschild 
Parmi les personnalités portant ce patronyme, mais sans lien avec la famille Rothschild, on peut citer :
 Bruce Lee Rothschild (né en 1941), mathématicien américain ;
 Gertrude Neumark Rothschild (1927-2010), physicienne américaine ;
 Jules Rothschild (1838-1900), éditeur, libraire, botaniste et naturaliste français ;
 Larry Rothschild (né en 1954), instructeur américain de baseball ;
 Linda Rothschild (née en 1945), mathématicienne américaine ;
 Paul A. Rothchild (1935-1995), producteur américain des Doors et de Janis Joplin ;
 Robert Rothschild (1911-1978), officier, haut fonctionnaire et diplomate belge, anobli par le roi Baudouin ;
 Colette Rothschild, épouse Cassignol (morte en 2009), enseignante française de mathématiques.

Autre 
 L’impasse Rothschild est une voie du  de Paris.

Lien externe 
 Site officiel et histoire de la famille Rothschild

Patronyme juif
Domonymie